Wassmer steht für:

 Wassmer (Familie), schweizerische bürgerliche Familie
 Wassmer Aviation, französischer Flugzeughersteller

Wassmer ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Wassmer (1927–2014), Schweizer Tischtennisspieler
 Laura Wassmer, US-amerikanische Bürgermeisterin
 Marcel Wassmer (1949–1979), französischer Fußballspieler
 Max Wassmer (1887–1970), Schweizer Chemiker, Unternehmer und Kunstsammler
 Ricco Wassmer (1915–1972), Schweizer Maler, siehe Ricco (Maler)
 Sven Wassmer (* 1986), Schweizer Koch
 Uwe Wassmer (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Werner Wassmer, Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Waßmer
 Wasmer